

Biografia
Figlio di François Marie Casimir de Franquetot (1756-1816), marchese di Coigny, studiò a Parigi sotto le cure della nonna paterna. Entrò nell'esercito imperiale francese nel 1805, nel 9º reggimento dragoni. Nel 1807 venne nominato sottotenente del reggimento "Berg" per poi passare col medesimo grado all'11º reggimento cacciatori a cavallo.

Per merito di Napoleone I, venne distaccato dal reggimento e divenne attaché all'ambasciata di Costantinopoli che venne inviata a trattare con Osman Pasvandoglu per coinvolgere l'Impero ottomano nella guerra della Francia contro la Russia. Con questa collaborazione, seguì da vicino le mosse dell'esercito turco e prese parte alla difesa della fortezza valacca di Giurgiova, contro la quale gli sforzi dei russi si rivelarono futili. Nominato tenente nel 1808 e poi capitano, divenne aiutante di campo del generale Horace Sébastiani, prendendo parte alle campagne di guerra in Spagna (dove venne ferito due volte) ed in Russia. Nella Battaglia di Smolensk del 1812, perse la maggior parte dei suoi uomini e venne lui stesso pesantemente ferito al punto che fu necessario amputargli il braccio destro.

Dopo la restaurazione borbonica, venne nominato capo squadrone ed ottenne la Legion d'onore. Il 6 luglio 1814 venne nominato colonnello di cavalleria ed il 15 marzo 1815 il duca di Berry lo prescelse quale proprio aiutante di campo. Dopo la morte del duca, venne assegnato al duca di Bordeaux con la medesima funzione.

Nel 1821 venne ammesso alla camera dei pari di Francia in sostituzione di suo nonno, il maresciallo François-Henri de Franquetot de Coigny, II duca di Coigny morto in quello stesso anno; egli ereditò il titolo in quanto suo padre era premorto a suo nonno. Per quanto nel corso della sua esperienza politica si espresse più volte contro proposte di legge che gli sembravano attaccare i diritti fondamentali dei francesi. Per conto del duca d'Orleans, all'indomani dello scoppio della rivoluzione del 1830, tenne i contatti con l'ormai deposto Carlo X di Francia nel tentativo di assisterlo nel riorganizzare una resistenza ai rivoltosi, ma quando il sovrano preferì l'esilio in Inghilterra, il duca di Coigny rimase in Francia e giurò fedeltà alla monarchia orleanista. Divenuto cavaliere d'onore della duchessa d'Orléans (1837), fu promosso maresciallo di campo il 22 gennaio 1843 ed ottenne la croce di grand'ufficiale della Legion d'onore il 23 marzo 1845. Si ritirò dal servizio attivo l'8 giugno 1848.

La minore delle sue figlie, Georgine Jane Elizabeth Fanny de Franquetot († 1910), sposò Sydney Pierrepont, III conte Manvers (1825-1900), nel 1852. Sua moglie, Henrietta Dundas, era la sorella di sir Hew Dalrymple-Hamilton, IV baronetto.

Onorificenze

Araldica

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Decorati della médaille de Sainte-Hélène